Glenn kan henføre til:

Fornavn eller efternavn 
 Glenn (navn)

Cultivar 
 Glenn (mango)
 en 6-row byg varietet

Steder 
I USA:
 Glenn, Californien
 Glenn County
 Glenn, Georgia, en bebyggelse i Heard County
 Glenn, Michigan
 Glenn, Missouri
 Glenn Highway i Alaska

Organisationer 
 Glenn Research Center, et NASA center i Cleveland, Ohio

Se også 
 Glen